Ananuri település Grúziában, 
Ananuri vár, erődítmény Ananuri településen a Duseti kerületben Mcheta-Mtianeti régióban
Ananuri híd híd Grúziában az Aragvi folyó fölött